У деведесет првој првенственој сезони Мађарске која је одржана у сезони 1992/93. је учествовало укупно 16 клубова. Првенство је освојио ФК Кишпешт испред ФК Вац Самсунга и ФК Ференцвароша. лигу су напустили ФК Веспрем и ФК Њиређхаза Спартак.

Највећу посету у првенству је имао ФК Ференцварош а за њим су следили ФК Диошђер ВТК и ФК Њиређхаза Спартак.

Табела првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Посета 

Просек посете у овом првенству је био 5 557 гледалаца.

Признања

Извори

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 
 Статистика сезона 1987-1999

1992/93.
Сезона 1992/93. у мађарском фудбалу